Robert Wrenn è riuscito a difendere il titolo battendo nel challenge round per 6–8, 6–1, 6–4, 6–4 il primo non statunitense ad arrivare all'atto conclusivo del torneo, ossia l'irlandese Manliffe Goodbody.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1894